Суперкубок Польщі з футболу 1992  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 1992 року між чемпіоном Польщі клубом Лех (Познань) та володарем кубка Польщі клубом Медзь.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1992
Польща
1992 у польському спорті
Події 2 серпня
Серпень 1992